Museu d'Arqueologia de Catalunya – El conjunt de diferents museus i jaciments arqueològics de Catalunya.
 Museu d'Arqueologia de Catalunya (Barcelona) – La seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona.
 Museu d'Arqueologia de Catalunya (Girona) – La seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona.